Quo vadis може да се отнася за:

 Quo vadis, въпросът на Свети Петър към Исус.
 Quo vadis, роман на Хенрик Сенкевич;
 Quo vadis, Bulgaria?, публистична брушура на Иван Михайлов под формата на въпрос към България и българите;